Mistrzostwa świata w kajakarstwie zostały rozegrane po raz pierwszy w Vaxholm w 1938 roku. Następne mistrzostwa miały zostać rozegrane w Polsce na Jeziorze Augustowskim w 1942, jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił ich zorganizowanie. Organizacją mistrzostw zajmuje się powstała w 1946 roku Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF).  Trzykrotnie mistrzostwa odbywały się w Polsce (w 1990, 2001 oraz w 2010 roku) – za każdym razem na torze regatowym Malta w Poznaniu. Od 2010 roku odbywają się również coroczne zawody osób niepełnosprawnych.

Edycje

Medaliści mistrzostw świata w kajakarstwie

Kobiety

Mężczyźni

Niepełnosprawni

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2014

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w kajakarstwie górskim
 Kajakarstwo na letnich igrzyskach olimpijskich

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ICF 
 Wyniki mistrzostw świata 

!